Imprese může být

 v umění: nálada
 ve filosofii (zejména Davida Huma): vjem
 v marketingu: počet zobrazení reklamního banneru